Uma legião estrangeira é um destacamento militar criado por um país, e formado por voluntários estrangeiros. Uma vez que os seus membros estão permanentemente em serviço, não seguem a mesma estrutura de um regimento padrão.

Historicamente, muitos países possuíram destacamentos desse tipo, como, por exemplo, a "King's German Legion" (Legião Germânica do Rei) da Grã-Bretanha bem como no Brasil, durante o a Guerra do Paraguai, Corpo integrante da Marinha do Brasil - Imperial,  no famoso Corpo dos Imperiais Marinheiros, e/ou também chamados "Voluntários da Pátria", em que figuram ruas, viadutos, pontes e colégios (grupos escolares), no Brasil inteiro com o nome desse heroico corpo militar de grande relevância nacional.

Atualmente, no mundo, apenas a Espanha e a França mantêm ainda esses destacamentos militares de grande desempenho, as chamadas legiões estrangeiras, sendo que somente a última continua aceitando novos voluntários e atuante.

Normalmente, usa-se a expressão Legião Estrangeira em alusão à Legião Estrangeira Francesa, a mais conhecida e atualmente em desempenho, desconhecendo que este corpo era comum na antiguidade.

Ver também 
 Legião Estrangeira Francesa
 Legião Estrangeira Espanhola
 Legião Germânica do Rei

Ligações externas 
 

Organizações militares